Soltikow steht für:

 Soltikow, Dorf in der Woiwodschaft Westpommern in Polen, siehe Polnisch: Sulechowo
 Michael Graf Soltikow (1902–1984), deutscher Schriftsteller und Journalist